Placidochromis — рід риб родини цихлові, налічує 35 видів. Ендеміки озера Малаві (Центральна Африка).

Види

Переглянуті (старі) назви 
 Placidochromis stonemani див. Aulonocara stonemani (Burgess & Axelrod, 1973)

Джерела

Бібліографія 
 Axelrod, H.R., 1993. The most complete colored lexicon of cichlids. T.F.H. Publications, Neptune City, New Jersey, USA.
 Eschmeyer, William N.: Genera of Recent Fishes. California Academy of Sciences. San Francisco, California, USA. iii + 697. ISBN 0-940228-23-8. 1990.
 Helfman, G., B. Collette i D. Facey: The diversity of fishes. Blackwell Science, Malden, Massachusetts, USA, 1997.
 Moyle, P. i J. Cech.: Fishes: An Introduction to Ichthyology, 4a. edició, Upper Saddle River, New Jersey, USA: Prentice-Hall. 2000.
 Nelson, J.: Fishes of the World, 3a. edició. New York, USA: John Wiley and Sons. 1994.
 Römer U.: Cichliden Atlas, Bd. 1. Melle. 1311 p. 1998.
 Wheeler, A.: The World Encyclopedia of Fishes, 2a. edició, London: Macdonald. 1985.

Посилання 
 NCBI
 Encyclopedia of Life 
 World Register of Marine Species 
 AQUATAB.NET 
 ITIS 

 
Роди риб
Pseudocrenilabrinae